Daviot ist der Name zweier Orte in Schottland:

Daviot (Aberdeenshire)
Daviot (Highland)

Daviot ist der Name folgender Personen:
 Josephine Tey (Pseudonym für Elizabeth Mackintosh, Pseudonym Gordon Daviot als Theaterautorin; 1896–1952), Kriminalschriftstellerin
 Jean Daviot (* 1962), französischer Künstler